ÖP steht als Abkürzung für:

 ÖkologiePolitik, Presseorgan der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP)
 Östliche Partnerschaft, 2009 in Prag gegründete Organisation

OP